Gudu s'évade est la quinzième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot et Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Gudu, ancien dictateur, s'est retrouvé enfermé dans une bouilloire, dans Sibylline contre les pirates, en voulant se venger d'Anathème. Ce premier réussit alors une évasion extraordinaire qui plonge le Bosquet Joyeux dans une surveillance constante. Flouzemaker qui a perdu toute sa fortune dans l'épisode précédent décide d'exploiter Anathème pour la pêche sous-marine. Puis l'oiseau réussit à attraper par hasard Gudu et l'endort chez lui. Il pousse alors le brigadier Verboten à mettre la tête de Gudu à prix pour pouvoir faire fortune facilement. Par malchance, Sibylline découvre Gudu chez Flouzemaker et ramasse la prime qu'elle offre pour l'œuvre contre la myxomatose.

Personnages 

Gudu fait ici sa troisième apparition dans la série. Dans cet épisode cependant il sera plutôt secondaire car c'est en fait Flouzemaker qui l'utilise pour refaire fortune.

On en sait un peu plus sur Popaul le butor, un personnage rapidement aperçu dans l'album Carrousel 37.

On apprend aussi que Clothaire à un talent de dessinateur.

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973